SLC27A6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 619 амінокислот, а молекулярна маса — 70 112.

Кодований геном білок за функцією належить до лігаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як метаболізм жирних кислот, метаболізм ліпідів, транспорт, транспорт ліпідів, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки